Pilot peut désigner :

Toponymie 

 Le pic Pilot est un sommet de Californie
 , plusieurs townships aux États-Unis.

Science et techniques

Informatique 
 PILOT, un langage de programmation
 , système d'exploitation conçu en 1981 pour le Xerox Star

Automobile 
 Honda Pilot, une voiture
 , trois différents modèles du début du

Bateaux 
 , quatre navires britanniques de ce nom
  (1864), bateau russe, le premier brise-glace moderne
 Pilot (1914), bateau pilote exposé au Musée maritime de San Diego

Astrophysique 
 PILOT une expérience d'astrophysique

Autre 
 Un pilot est aussi un « pieu de forte dimension qu'on enfonce dans la terre en le frappant avec le mouton d'une sonnette, et dont un assemblage forme un pilotis sur lequel on fonde une construction qui sans ce pilotis aurait trop peu de solidité »

Médias

Édition 
 Pilot, magazine d'aéronautique britannique
 , quotidien basé à Norfolk (Virginie) fondé en 1865
 , hebdomadaire catholique publié par l'archidiocèse de Boston, fondé en 1829

Musique 
 , groupe écossais fondé en 1973

Film et télévision 
 , studio d'animation russe fondé en 1988

Patronyme 
 Alain Pilot (né en 1962), animateur radio franco-camerounais
 Alex Pilot (né en 1974), journaliste et réalisateur français
  (née en 1943), harpiste américaine
 Jean-Pierre Pilot, musicien français
 Louis Pilot (1940-2016), footballeur luxembourgeois
  (1945-2000), homme politique indien, père de Sachin
 Robert Pilot (1898-1967), artiste canadien
  (né en 1977), homme politique indien, fils de Rajesh

Autres 
 Pilot (entreprise), marque de fournitures de bureau
 Pilot (pomme), variété de pomme

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de titre